Mit dem Begriff Westarbeit kann gemeint sein: 

 die propagandistische Tätigkeit zur Popularisierung des polnischen Westgedankens
 die Tätigkeit des MfS und anderer DDR-Organisationen in der Bundesrepublik Deutschland, siehe Westarbeit der SED